GCN puede referirse a:
 Nintendo GameCube, consola de videojuegos de Nintendo.
 Graphics Core Next, arquitectura de GPUs ideada por la compañía AMD.